Села:
 Нечаївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Нечаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Нечаївка — Сумська область, Конотопський район
 Нечаївка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Нечаївка — Черкаська область, Черкаський район

 Нечаївка — колишнє село у Сумському районі Сумської області.